Bruzzone – cognome italiano
 Francesco Bruzzone – politico italiano
 Franco Bruzzone (1936) – Pittore italiano
 Mario Bruzzone – velista italiano
 Pasquale Bruzzone – boccista italiano
 Roberta Bruzzone – personaggio televisivo, opinionista, criminologa e psicologa forense italiana
 Roberto Bruzzone – calciatore argentino